Телесто может означать:
 одна из океанид в древнегреческой мифологии.
 Телесто — небольшой спутник Сатурна.
 Телесто — российская кинокомпания.